Кубок Азии 1992 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это 10-й по счету Кубок Азии. Финальный турнир проходил в Японии с 29 октября по 8 ноября 1992 года.

Отборочный турнир

Группа 1 

  получил путёвку в финальный турнир.

Группа 2 

  получили путёвку в финальный турнир.

Группа 3 

  получил путёвку в финальный турнир.

Группа 4 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 5 

  получил путёвку в финальный турнир.

Группа 6 

  получил путёвку в финальный турнир.

Обладатели путёвок 
  получила путёвку автоматически, как хозяйка чемпионата.
  получила путёвку автоматически, как действующий чемпион.

Финальный турнир

Стадионы

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Призы 
Лучший игрок
  Кадзуёси Миура

Лучший бомбардир
  Фахад аль-Биши — 3 мяча

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1992 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 1992 году
Октябрь 1992 года
Ноябрь 1992 года
Международные соревнования по футболу в Японии
Спорт в Японии в 1992 году